Megatominae é uma subfamília de coleópteros da família Dermestidae.

Tribos
 Anthrenini Gistel, 1848
 Megatomini Leach, 1815

 
Subfamílias de dermestídeos